Bill Tuttle (natation) (1882-1930), nageur et joueur de water-polo américain.
  (1929-1998), joueur de baseball américain.